En Pologne, Wojciechówka peut désigner : 

dans la voïvodie des Basses-Carpates
 Wojciechówka, village.

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Wojciechówka, village.

dans la voïvodie de Lublin
 Wojciechówka, village du powiat de Tomaszów Lubelski,
 Wojciechówka, village du powiat de Ryki.

dans la voïvodie de Mazovie
 Wojciechówka, village du powiat de Mińsk,
 Wojciechówka, village du powiat de Zwoleń,
 Wojciechówka, village de la gmina de Białobrzegi,
 Wojciechówka, village de la gmina de Promna.

dans la voïvodie de Sainte-Croix 
 Wojciechówka, village.